Le qualificazioni del singolare femminile del Tianjin Open 2015 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di una o più giocatrici aventi diritto a queste sono subentrati le lucky loser, ossia le giocatrici che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto alle altre partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Andrea Hlaváčková (primo turno)
  Yang Zhaoxuan (ultimo turno)
  Zhang Shuai (secondo turno)
  Ekaterina Byčkova (secondo turno)

  Xu Yifan (primo turno)
  Ol'ga Savčuk (qualificata)
  Hiroko Kuwata (ultimo turno)
  Sabina Sharipova (primo turno)

Qualificate 

  Ol'ga Savčuk
  Ljudmyla Kičenok

  Nicole Vaidišová
  Nadežda Kičenok

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

WTA Tour 2015
Tianjin Open 2015